Amerikai Egyesült Államok
Mount Ida (Arkansas)
Mont Ida (Kansas)
Mount Ida (Wisconsin)
Mount Ida (közösség, Wisconsin)